Heródes Antipász (), (Kr. e. 22 – Kr. u. 40?) zsidó negyedes fejedelem (tetrarcha) Galileában Kr. e. 4-től Kr. u. 39-ig.

Nagy Heródes és Malthaké fiaként született. Heródes 2. végrendeletében őt jelölte ki teljes országa örököséül, de Augustus római császár rendelkezésére csak negyedes fejedelem lehetett Galileában és Pereában. Pereában újjáépítette Betharamphtát, és Liviásznak, Kr. u. 14-től Juliásznak nevezte el. A Galileai-tó Nyugati partján Tiberius császár tiszteletére új várost épített, Tibériást.

Feleségül vette IV. Aretász nabateus király leányát, talán azért, hogy országát az arab támadásokkal szemben biztosítsa. Kr. u. 28-ban Rómából megszöktette féltestvérének, Heródes Fülöpnek feleségét, Heródiást a leányával, Saloméval együtt (Aretász leányát visszaküldte apjához). Az Újszövetség beszámol róla, hogy Keresztelő János gyakran megfeddte a királyt a törvénytelen viszonyért. Később Heródes Antipász – jóllehet János tisztelője volt –, Salóménak tett ígérete miatt Machaerusban lefejeztette a prófétát. Ugyancsak az Újszövetség szól arról, hogy Pilátus Heródes Antipászhoz küldte Jézust is. A fejedelem csodát szeretett volna látni, de amikor Jézus nem tett ilyet, visszaküldte Pilátushoz.

Kr. u. 39-ben Heródiás biztatására Heródes Antipász Rómába utazott, hogy Caligula császártól királyi címet szerezzen, itt azonban vádat emeltek ellene. A császár összeesküvés gyanúja miatt megfosztotta országától és Galliába száműzte, ahová Heródiás is elkísérte. Egyesek szerint Hispaniában hunyt el Kr. u. 40-ben.

Jegyzetek

Források 
 
 

Újszövetségi személyek
A Római Birodalom történelme
Zsidó uralkodók